Wilburn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wilburn Township (Arkansas)
 Wilburn Township (Kansas)